Saint-Romain est le nom de nombreuses églises.

En France 
 Ain :
 Église Saint-Romain de Cordieux
 Église Saint-Romain de Miribel
 Hautes-Alpes :
 Église Saint-Romain de Molines-en-Queyras
 Ardèche :
 Église Saint-Romain de Mars
 Église Saint-Romain de Saint-Romain-d'Ay
 Calvados :
 Église Saint-Romain d'Étréham
 Charente-Maritime :
 Église Saint-Romain de Guitinières
 Église Saint-Romain de Saint-Romain-de-Benet
 Gironde :
 Église Saint-Romain de Blaye
 Église Saint-Romain de Budos
 Église Saint-Romain de Cessac
 Église Saint-Romain de Mazérac à Castets-en-Dorthe
 Église Saint-Romain de Targon
 Indre-et-Loire
 Église Saint-Romain d'Athée-sur-Cher
 Lot-et-Garonne :
 Église Saint-Romain de Lastreilles à Saint-Front-sur-Lémance
 Lozère :
 Église Saint-Romain de Chirac
 Nièvre :
 Église Saint-Romain de Château-Chinon
 Puy-de-Dôme :
 Église Saint-Romain de Saint-Romain
 Pyrénées-Orientales :
 Église Saint-Romain de Caldégas
 Église Saint-Romain de Réal
 Rhône :
 Ancienne église Saint-Romain de Lyon
 Seine-Maritime :
 Église Saint-Romain de Rouen
 Saône-et-Loire :
 Église Saint-Romain de Saint-Romain-des-Îles
 Église Saint-Romain de Saint-Romain-sous-Gourdon
 Vendée :
 Église Saint-Romain de Curzon
 Yonne :
 Église Saint-Romain de Druyes-les-Belles-Fontaines
 Église Saint-Romain de Migé
 Hauts-de-Seine :
 Église Saint-Romain de Sèvres
 Val-d'Oise :
 Église Saint-Romain de Wy-dit-Joli-Village

Voir aussi 

 .

Saint-Romain